Gabriele Vanorio (1922-1969) – cantante italiano
 Gino Vanorio (1926-2009) – cantante italiano